Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1978 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

1978
Tennis masculin en 1978
Sport en France en 1978
Tennis en mai 1978
Tennis en juin 1978